

Lettonie
 Cathédrale de la Nativité de Riga

Moldavie
 Cathédrale de la Nativité de Chișinău
 Cathédrale de la Nativité de Tiraspol

Russie
 Cathédrale de la Nativité (Souzdal)

Voir aussi